Rugosomyces är ett släkte av svampar som beskrevs av Raithelh.. Rugosomyces ingår i familjen Lyophyllaceae, ordningen skivlingar, klassen Agaricomycetes, divisionen basidiesvampar och riket svampar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor

Externa länkar

Skivlingar
Rugosomyces